Dubrava (div. slav. dubrava, dt. ‚Hain‘; Schreibung teils auch Dúbrava) heißen folgende geographische Objekte:

Bosnien-Herzegowina:
 Dubrava (Bosnien-Herzegowina), Ortschaft in der Gemeinde Kalinovik (deut. Königsfeld)

Kroatien:

 Dubrava (Zagreb),  Bezirk von Zagreb
 Dubrava (Nordkroatien), Ortschaft in der Gespanschaft Zagreb
 Dubrava (Dalmatien), Ortsteil von Ston, Gespanschaft Dubrovnik-Neretva 
 Dubrava (Omiš), Ortsteil von Omiš, Gespanschaft Split-Dalmatien
 Dubrava (Šibenik), Ortsteil von Šibenik, Gespanschaft Šibenik-Knin

Kosovo:

 Dubrava (Deçan), Ortschaft in der Gemeinde Deçan, Bezirk Gjakova
 Dubrava (Ferizaj), Ortschaft in der Gemeinde Ferizaj, Bezirk Ferizaj
 Dubrava (Istog), Ortschaft in der Gemeinde Istog, Bezirk Peja 
 Dubrava (Kaçanik), Ortschaft in der Gemeinde Kaçanik, Bezirk Ferizaj
 Dubrava (Suhareka), Ortschaft in der Gemeinde Suhareka, Bezirk Prizren

Litauen:

 Girionys, Siedlung in der Rajongemeinde Kaunas, Litauen (anfänglicher irrtümlicher Name)
 Forst Dubrava (Kaunas), Waldgebiet bei Girionys, Litauen

Slowakei:

 Dúbrava (Liptovský Mikuláš), Ortschaft im Okres Liptovský Mikuláš
 Dúbrava (Levoča), Ortschaft im Okres Levoča
 Dúbrava (Snina), Ortschaft im Okres Snina
 Hronská Dúbrava, Gemeinde im Okres Žiar nad Hronom (bis 1888 Dubrava, bis 1946 Dúbrava)
 Dúbrava pri Morave (heute Vysoká pri Morave zastávka), Bahnhof an der Bahnstrecke Zohor–Záhorská Ves

Siehe auch:
 Dubrawa
 Doubrava
 Dubravka (Diminutiv)